Gagnef (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Gagnef (plaats), een plaats in deze gemeente.